Gustac je ime dveh otokov v Kornatih:

 Gustac, otoček pri Lavsi
 Gustac, otoček v arhipelagu Koritnjaci